Kékesi László (1919–1993) grafikus
Kékesi László (1929–1988) Ybl Miklós-díjas építész
Kékesi László (1950) jogász, az APEH elnöke (1997–1998)
Kékesi László (1951) zenész